Kamenik je lahko:

 Kamenik, naselje v občini Šmarje pri Jelšah
 Kamenik, priimek več znanih ljudi
 Kamenik/Steinbach, vas na avstrijskem Štajerskem